Tettau – comune-mercato in Baviera
 Tettau – comune nel Brandeburgo
 Tettau – comune nella Repubblica Ceca (oggi Tetov)